Vaucaire ist ein französischer Familienname.

Namensträger 
 Cora Vaucaire (1918–2011), französische Chansonsängerin
 Maurice Vaucaire (1863–1918), französischer Chansonnier und Dramatiker
 Michel Vaucaire (1904–1980), französischer Liedtexter

Familienname